Aruana of Aruaña kan verwijzen naar:
Aruana (geslacht), een spinnengeslacht in de taxonomische indeling van de springspinnen
Aruanã (Goiás), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Aruanã of Arowana's, een visfamilie